Parfum poate avea următoarele sensuri:

 Parfum produs lichid cu miros plăcut.
 Parfum (mireasmă) miros plăcut, îmbietor
 Parfum (figurativ) atmosferă specifică, notă caracteristică
 Romanul german Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders (Parfumul - Istoria unui ucigaș) de Patrick Süskind
 Filmul „Parfumul”, făcut după acest roman